Балалайка:
 Балалайка — русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент.
 Балалайка — популярный тип удочки для подледной ловли на мормышку.
 Балалайка — неофициальное прозвище автобуса ЛиАЗ-677.
 Балалайка — неофициальное прозвище самолета МиГ-21.
 Балалайка — песня в исполнении Алексея Чумакова и Александра Панайотова.
 Балалайка — прозвище «Снайперской Винтовки Драгунова»
 Балалайка — джазовый ансамбль СССР, руководителем которого был Виктор Купревич.
Персонажи:
 Мисс Балалайка — одна из героинь аниме и манги Пираты «Чёрной лагуны».
Песни:
 «Balalaika» — песня Кирари Цукусимы с участием Кохару Кусуми из аниме Kirarin Revolution
Фильмы:
 «Балалайка» — фильм 1939 года, США
 «Балалайка» — фильм 2000 года, Турция